Edmondston ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Edmondston (1776?–1841), britischer Arzt
 Holly Edmondston (* 1996), neuseeländische Radsportlerin
 Laurence Edmondston (1795–1879), britischer Arzt und Ornithologe
 Thomas Edmondston (1825–1846), britischer Naturforscher